Импиријал има више значења:
 Округ Импиријал (Калифорнија)
 Импиријал (Мисури)
 Импиријал (Пенсилванија)
 Импиријал (Тексас)
 Импиријал (Калифорнија)
 Импиријал (Небраска)